El Terremoto de Cihuatlán de 2018 fue un sismo ocurrido a las 08:05 a.m. hora local (08:05 UTC) del 9 de febrero de 2018, que alcanzó una magnitud de 5,9 (MW), de acuerdo con la información del SSN.

Detalles 
El sismo con magnitud 5.9 localizado en las cercanías de Cihuatlán, Jalisco. El sismo ocurrido a las 08:05 horas fue sentido en Cihuatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo y en otras localidades cercanas al epicentro. Las coordenadas del epicentro son 18.76° latitud N y 104.93° longitud W y la profundidad fue de 15 km

Los alumnos fueron evacuados de los recintos juveniles privados y públicos en Jalisco, Colima y Michoacán, pues ocurrió en pleno horario escolar.

Daños 
Tuvo una magnitud de 6,0 Mw, pero no hubo ni un solo daño ni víctima de ningún tipo, pero sí fue un fuerte susto sobre todo para los pobladores jaliscienses, al ser los más cercanos al epicentro dado en el municipio jalisciense de Cihuatlán.

El sismo fue percibido en estados Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Edomex, Morelos y CDMX.

Referencias 

Terremotos en México
Terremotos de 2018